Arturo Rodas (Quito, 1954), compositor equatorià
 Lluís Rodas Fort (Sant Feliu de Guíxols, 1913 - Barcelona, 2002), químic i farmacèutic català
 Delio César Toledo Rodas (Cecilio Báez, 1976), futbolista paraguaià